Stefan Starzyński (1893–1939) – komisaryczny prezydent Warszawy (1934–1939)
 Stefan Tadeusz Starzyński (1894–1939) – major artylerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Walecznych, dowódca II/8 pac i 15 dac